Myodes és un gènere de rosegadors de la família dels cricètids. Viuen a les zones temperades i fredes, on ocupen boscos i tundra. Es caracteritzen per la tonalitat vermella del seu dors, mentre que la resta del pelatge és grisenc o, en algunes espècies, amb el ventre blanc. Els animals d'aquest grup són un reservori per als hantavirus. Les anàlisis de genètica molecular han suggerit que aquest gènere podria ser parafilètic. El nom genèric Myodes significa 'semblant a un ratolí' en llatí.

Referències